У́лица Адмира́ла Мака́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Адмирала Макарова — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Архангельске.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Кулебаки.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Липецке.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Москве.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Уфе.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Калининграде.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Перми.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Севастополе.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Туапсе.
 Улица Адмирала Макарова - улица в Тольятти

Украина 
 Улица Адмирала Макарова — улица в Днепропетровске.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Николаеве.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Херсоне.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Бердянске.
 Улица Адмирала Макарова — улица в Горловке.

Эстония 
 Улица Адмирала Макарова — прежнее (в 1953—1968 годах) название бульвара Карла Маркса, впоследствии, улицы Сыле в Таллине.

См. также 
 Макаров
 Степан Макаров
 Адмирал Макаров

Адмирала Макарова